Sichter steht für:

 Sichter (Apparat), eine Vorrichtung zur Klassierung von Feststoffen
 Sichter (Wiebelsaat), ein Nebenfluss der Wiebelsaat in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Beutler, eine Berufsbezeichnung
 Sichter (Wikipedia), eine Person mit aktivem oder passivem Sichterstatus in der Wikipedia 

Sichter ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Sichter (1915–1998), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin